Ца́рский сад
 Царский сад — историческое название Городского парка в Киеве.
 Царский сад — историческое название Тбилисского ботанического сада.
 Первый царский сад (Первый царский парк, Петровский парк) — историческое название Сада Виестура в Риге, переименованного в 1923 году.